Fugging est un toponyme autrichien qui peut désigner :
 Fugging, village de la commune de Tarsdorf en Haute-Autriche, appelé Fucking jusqu’en 2020 ;
 Fugging, village de la commune d’Obritzberg-Rust en Basse-Autriche, appelé Fucking jusqu’en 1836.